Lassen är ett efternamn, som är vanligt i Danmark. Den 1 januari 2014 var 6085 personer med namnet Lassen bosatta i Danmark. Motsvarande tal för Sverige var 236 personer. I Norge hade 1 januari 2015 359 personer namnet Lassen.

Personer med efternamnet Lassen
 Anders Lassen (1920–1945), dansk militär i brittisk tjänst
 Bengt Lassen (1908–1974), svensk jurist och bokförläggare
 Bodil Lassen (född 1955), dansk skådespelare
 Christian Lassen (1800–1876), norsk-tysk indolog, professor
 Eduard Lassen (1830–1904), belgisk tonsättare
 Erik Lassen (1924–2004), norsk skådespelare och regissör
 Frank Lassen (född 1940), svensk politiker, socialdemokrat
 Hans Lassen (politiker) (1831–1896), sønderjysk politiker
 Hartvig Marcus Lassen (1824–1897), norsk litteraturhistoriker
 Julius Lassen (1847–1923), dansk jurist
 Julius Villiam Georg Lassen (1817–1878), dansk präst ochsalmdiktare
 Lass Lassen (1921–2008), svensk teckningslärare, konstnär och grafiker
 Marie Lassen (1864–1921), dansk politiker
 Matias Lassen (född 1996), dansk ishockeyspelare
 Mogens Lassen (1901–1987), dansk arkitekt
 Niels Lassen (1848–1923), dansk ämbetsman
 Peder Lassen (1606–1681), dansk rättslärd
 Stefan Lassen (född 1985), dansk ishockeyspelare
 Teitur Lassen (född 1977), färöisk singer/songwriter
 Tue Lassen (född 1985), dansk orienterare
 Vilhelm Lassen (1861–1908), dansk chefredaktör och politiker, finansminister
 Wilhelm Theodor Alexander Lassen (1815–1907), norsk genealog

Se även 

 Larsen
 Lasson

Källor

Danska efternamn
Svenska efternamn